Muchacho puede referirse a:

 Muchacho, película de Argentina de 1970 dirigida por Leo Fleider y protagonizada por Sandro.
 Muchacho, tango de 1924.